

Patronyme 

 Andrew Litton (1959-), chef d'orchestre américain ;
 Charles Litton (1904-1972), ingénieur et inventeur américain.

Toponyme 

 Litton, village anglais situé dans le Derbyshire ;
 Litton Cheney  est un village dans le Dorset en Angleterre.

Autres 

 Litton Industries est une société de constructions navales et de systèmes électroniques.